Dewarim oder Devarim (hebr. „Worte, Aussprüche, Reden“) ist Bezeichnung für:

 das Buch Deuteronomium (5. Buch Mose)
 eine Parascha des 5. Buches Mose: Dewarim (Parascha)